Las Vegas Aces ist der Name folgender US-amerikanischen Sportmannschaften:

 Las Vegas Aces (WNBA), Damen-Basketballmannschaft der Women’s National Basketball Association
 Las Vegas Aces (ABA), Basketballmannschaft der American Basketball Association
 Las Vegas Aces (Inlinehockey), Inlinehockeymannschaft der American Inline Hockey League